Кано́н в музыке — полифоническая форма, в которой мелодия образует контрапункт сама с собой. Основной технико-композиционный приём, положенный в основу канона, называется (канонической) имитацией.

Краткая характеристика 

Каноны обычно двух-, трёх- или четырёхголосны, хотя число голосов теоретически не ограничено. Мелодия, звучащая с самого начала канона, называется пропостой, а голоса, вступающие позже, — риспостами (иногда можно встретить латинские обозначения dux — «вождь» и comes — «спутник»). При этом спутники должны либо точно совпадать с мелодией-вождём (простой канон), либо быть полученными из неё по некоторым правилам, приведённым ниже. Самые известные примеры канонов (например, «Frère Jacques» — «Братец Якоб») — простые.

История 
Термин канон происходит от  — прави́ло, норма. Слово «канон», имеющее много других значений, стало использоваться для обозначения музыкальной формы только в XVI веке. Наиболее ранние известные английские каноны датируются XIII веком. Хрестоматийный пример раннего канона — пьеса с инципитом «Sumer is icumen in» (так называемый «Летний канон»). Каноны активно писали в эпоху Арс нова в Италии и Франции, особенно в жанрах каччи и шас. Знаменитый ранний пример ракоходного канона —шансон «Мой конец — моё начало» Гильома де Машо. В полифонической музыке франко-фламандской школы (1430—1550) канон получил дальнейшее развитие, а окончательно известные сейчас правила сочинения канонов сформировались у композиторов Римской школы. В это время форма канона достигла наивысшего развития. Большое внимание канону уделяли Жоскен Депре, Иоганн Окегем (которому приписывают 36-голосный канон Deo gratias), Пьер де ла Рю, Палестрина и другие. Позже к канону стали обращаться всё реже (с некоторыми значимыми исключениями, такими как  в сочинениях И. С. Баха "Гольдберг-вариации", где  каноном является каждая  3-я вариация, «Музыкальное приношение», где  показаны самые разнообразные виды канонов). Каноны писали и другие музыканты эпохи барокко (Пахельбель, Телеман, Зеленка). Некоторое количество юмористических канонов оставил В. А. Моцарт. В XX веке интерес к канону возродился: Антон Веберн написал 5 канонов на латинские тексты (op.16), используя технику додекафонии. Примеры канонов оставили также Арнольд Шёнберг, Луиджи Даллапиккола (практически в каждом своём сочинении), Пауль Хиндемит, Дьёрдь Лигети, Луиджи Ноно и многие другие.

До выделения фуги в отдельную музыкальную форму каноны (вплоть до XVII—XVIII веков) как и другие имитационно-полифонические произведения, часто называли фугами, а строгая имитация, теперь известная как канон, квалифицировалась как fuga ligata, что означает «связанная фуга».

Типы канонов 
Каноны классифицируются в соответствии с разными параметрами: количество голосов, интервал между первыми нотами пропосты и риспосты, наличие обращения или возвратного движения голосов, временна́я разница между вступлениями голосов, точность повторения интервалов пропосты риспостами и темпы риспост.

Простой 
В простом каноне мелодии-спутники в точности повторяют основную мелодию в первом голосе, возможно, на октаву выше или ниже основного голоса. Пример такого канона — Frère Jacques.

Если риспоста начинается не с той же ноты, что и пропоста, то канон называется интервальным. При этом мелодия риспосты уже не обязана точно совпадать с пропостой: интервалы между двумя нотами основной мелодии могут заменяться на одноимённые (например, большая секунда на малую). Если мелодии во всех голосах совпадают, то канон называется точным, если нет, то диатоническим.

Контрапунктные производные 
Риспоста может не совпадать с пропостой, а быть её контрапунктной производной.

Канон в обращении 
В «обращённом» каноне все интервалы пропосты в риспосте берутся в противоположном направлении, например,  квинте вверх соответствует  квинта вниз, и наоборот. Если при этом расстояния между нотами точно сохраняются, то такой канон называется зеркальным.

Ракоходный канон 
В риспостах может применяться возвратное движение, или ракоход, когда основная мелодия записывается от конца к началу. Каноны, одновременно обращённые и в возвратном движении, иногда называют столовыми: его можно сыграть, если между двумя музыкантами поставить стол и положить ноты основной мелодии канона (каждый будет читать мелодию в своём направлении).

Мензуральный 
В мензуральном, или пропорциональном, каноне риспоста является растянутой или сжатой во времени пропостой (то есть играется в другом темпе). Например, мелодия риспосты может играться вдвое медленнее пропосты (канон per augmentationem) или вдвое быстрее (канон per diminutionem). Технически мензуральные каноны наиболее сложны для написания. Такие каноны в большом количестве писали в эпоху Возрождения, в особенности в конце XV — начале XVI веков; Окегем написал целую мессу (Missa prolationum, «Месса пролаций»), каждая часть которой является мензуральным каноном.

Бесконечный 
Бесконечным (canon perpetuus) называется канон, в котором в определённый момент в пропосте вновь появляется её начало, после чего он  повторяется, в результате  его можно играть сколь угодно долго. При этом мелодия в конце может оказываться в той же тональности, в которой она началась, или модулировать в другую тональность (спиральный канон, per tonos) — в таком случае новый виток канона начинается уже в новой тональности. Исторические и локальные разновидности бесконечного канона носили оригинальные названия, например, рота (; самый известный пример — Sumer is icumen in), раунд (), кэтч ().

Двойной и тройной 
Если в каноне присутствуют одновременно две (или три) независимые темы, к каждой из которых имеются спутники, такой канон называется двойным (соответственно, тройным).

Способы записи канона 
Композиторы не всегда явно выписывали в каноне все голоса. Иногда записывался один голос с пометами, позволяющими однозначно восстановить весь канон — . Если выписывается только основная мелодия канона без указания мест и интервалов вступления риспост, то канон называется загадочным.

Примечания

Литература 
 Feininger L.K.J. Die Frühgeschichte des Kanons bis Josquin des Prez (um 1500). Diss. Emsdetten, 1937.

Ссылки 
 Холопов Ю. Н. Канон. Генезис и ранние этапы развития
 Анатомия канона

Аудиофрагмент 
 Классика
 Рок вариант

Музыкальные формы
Теория музыки
Музыкальные термины